Burg oder Burgruine Thurn steht für:

* Burgruine Thurn (Bayern), Burgruine in Oberstaufen-Vorderreute, Bayern
 Burgruine Thurn (Südtirol), Burgruine in Taisten, Südtirol

Siehe auch:
 Ansitz Thurn
 Burg Turne
 Schloss Thurn